Irmer är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Carl Irmer (1834–1900), tysk landskapsmålare och raderare
 Christoph Irmer (född 1958), tysk musiker
 Dieter Irmer (född 1935), tysk språkvetare
 Georg Irmer (1853–1931), tysk historiker
 Hans-Jürgen Irmer (född 1952), tysk politiker (CDU)
 Karl-Heinz Irmer (1903–1975), tysk hockeyspelare vid de Olympiska sommarspelen 1928
 Ulrich Irmer (född 1939), tysk politiker (FDP)

Tyska efternamn